Die Saison 2006/07 der Regionalliga war die 13. Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – gespielt. In der Staffel Nord spielten 19 Mannschaften, die Süd-Staffel hatte eine Mannschaftsstärke von 18.

Die Meister sowie Vizemeister der Staffeln Nord und Süd stiegen direkt in die 2. Bundesliga auf.

Nord 
Die Saison der Regionalliga Nord startete am 4. August 2006 und endete am 2. Juni 2007. Die Absteiger aus der 2. Bundesliga waren Dynamo Dresden und Rot Weiss Ahlen, die Aufsteiger aus der Oberliga waren der 1. FC Union Berlin, Borussia Dortmund II, Borussia Mönchengladbach II, SV Wilhelmshaven und der 1. FC Magdeburg.

Saisonüberblick 

Der FC St. Pauli und der VfL Osnabrück stiegen in die 2. Bundesliga auf. Holstein Kiel, Borussia Mönchengladbach II, Bayer Leverkusen II, Hertha BSC II und der SV Wilhelmshaven stiegen in die Oberliga ab.

Durch ein 2:2 am vorletzten Spieltag gegen Dynamo Dresden stieg der FC St. Pauli in die 2. Bundesliga auf. Der VfL Osnabrück zog am letzten Spieltag durch ein Tor von Thomas Reichenberger in der 89. Minute zum 2:1-Endstand gegen Rot Weiss Ahlen am 1. FC Magdeburg vorbei und belegte den zweiten Tabellenplatz.

Der Abstieg der zweiten Mannschaften von Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und Hertha BSC, sowie des SV Wilhelmshaven standen schon vorher fest. Der letzte Absteiger in die Oberliga wurde am letzten Spieltag im Fernduell zwischen Borussia Dortmund II und Holstein Kiel gesucht. Dortmund gewann am Ende 2:0, dadurch reichte der 1:0-Sieg von Kiel nicht zum Klassenerhalt.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Süd 

Die Saison 2006/07 der Regionalliga Süd startete am 4. August 2006 und endete am 2. Juni 2007. Die Absteiger aus der 2. Bundesliga sind Sportfreunde Siegen und 1. FC Saarbrücken und die Aufsteiger aus der Oberliga sind FK Pirmasens, KSV Hessen Kassel, SSV Reutlingen und FC Ingolstadt 04.

Der SV Wehen und die TSG Hoffenheim stiegen in die 2. Bundesliga auf. Der 1. FC Saarbrücken, SV Darmstadt 98, FK Pirmasens, und der 1. FC Kaiserslautern II stiegen in die Oberliga ab.

Der SV Wehen und die TSG Hoffenheim stiegen beide erstmals in die 2. Bundesliga auf. Bereits am 29. (Wehen) und 30. Spieltag (Hoffenheim) wurden die Aufstiege klargemacht. Die Abstiege in die Oberliga des FK Pirmasens sowie der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die keines ihrer Spiele während der Saison gewinnen konnte, standen schon vorher fest. Die letzten zwei Absteiger wurden am letzten Spieltag aus sechs Mannschaften ermittelt.

Tabelle vor dem letzten Spieltag 

|}

Am letzten Spieltag hatte der SV Darmstadt 98 die schlechteste Ausgangslage für den Klassenerhalt, den er durch das 0:2 in München gegen den FC Bayern München II nicht mehr erreichen konnte. TSV 1860 München II siegte unterdessen mit 8:3 in Kassel, und Karlsruher SC II spielte gegen Reutlingen 1:1, was zufolge hatte, dass der letzte Absteiger zwischen den Absteigern letzten Zweitligasaison, dem 1. FC Saarbrücken und den Sportfreunde Siegen, gesucht wurde. Saarbrücken lag schon früh mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart II zurück, konnte dies nicht mehr drehen und verlor mit 0:2. Also musste man nach Leverkusen schauen, wo das Spiel Kaiserslautern gegen Siegen aus Sicherheitsgründen stattfand. Bis zur 62. Minute stand es 0:0, womit Siegen abgestiegen wäre, aber Blessin (62.) und Pfingsten (78.) retteten ihren Verein vor dem Abstieg. Somit wurde der 1. FC Saarbrücken von der 2. Bundesliga bis in die Oberliga durchgereicht.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2006/07 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2006/07 bei kicker.de

2006
Fußballsaison 2006/07